Miller Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Miller Peak, Östantarktis , 
 Miller Peak, Västantarktis,

USA 

 Miller Peak (berg i USA, New Mexico), San Miguel County, 
 Miller Peak (berg i USA, Arizona), Cochise County, 
 Miller Peak (berg i USA, Kalifornien), Riverside County, 
 Miller Peak (berg i USA, Alaska), Hoonah-Angoon Census Area, 
 Miller Peak (berg i USA, Idaho, Custer County), 
 Miller Peak (berg i USA, Idaho, Shoshone County), 
 Miller Peak (berg i USA, Montana), Missoula County, 
 Miller Peak (berg i USA, Washington), Chelan County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar